Nabu-kudurri-usur (Nebukadnezar) ist der Name folgender Personen:

 Nabû-kudurrī-uṣur I. († 1104 v. Chr.), babylonischer König
 Nabû-kudurrī-uṣur II. (um 640 v. Chr.–562 v. Chr.), babylonischer König
 Nabu-kudurri-usur III. († 522 v. Chr.), babylonischer König
 Nabu-kudurri-usur IV. († 521 v. Chr.), babylonischer König